Loge La Persévérance kan verwijzen naar een van de volgende vrijmetselaars-loges:

 Loge La Persévérance (Maastricht) - Nederland
 Les Amis du Commerce et La Persévérance Réunis G.O.B. (loge) - Antwerpen, België
 Les Amis du Commerce et La Persévérance Réunis G.L.B. (loge) - Antwerpen, België